Аве́н-сюр-Эльп () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, центр одноименного округа и кантона, в 49 км к юго-востоку от Валансьена, на левом берегу реки Большая Эльпа. Через территорию коммуны проходит национальная автомагистраль N2.

Население (2014) — 4 662 чел.

География 
Окрестности города носят название Авенуа и представляют собой холмистый ландшафт с фруктовыми долинами и маленькими деревеньками. Высота этого региона составляет в среднем около 170 метров над уровнем моря.

История 
Город Авен-сюр-Эльп был основан в XI столетии Ведриком Ле Барбу и его сыном Тьерри, построившими здесь замок. В 1477 году это укрепление было разрушено французским королём Людовиком XI. В 1566 году Авен отошёл под власть Испании и только через 100 лет, в 1659 по условиям Пиренейского мира, был возвращён Франции, после чего вокруг него были вновь построены укрепления по проекту инженера Вобана. В октябре 1793 года, во время битвы при Ваттиньи, в Авене располагались части французской армии под командованием генералов Жубера и Карно. В конце Первой мировой войны, с марта по сентябрь 1918 года, в Авене находилась штаб-квартира командующего германскими войсками фон Гинденбурга. 15 июня 1918 года германский император Вильгельм II на центральной площади Авена принимал парад войск.

Достопримечательности 
 Коллегиальная церковь Святого Николая XIII века в стиле готика
 Фрагменты городских стен XVI—XVIII веков
 Здание мэрии XVIII века
 Площадь генерала Леклерка в центре города с окружающим ансамблем зданий

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,2 %
 промышленность — 9,5 %
 строительство — 2,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 35,0 %
 государственные и муниципальные службы — 53,2 %

Уровень безработицы (2017) — 38,5 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 14 720 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
С 2020 года администрацию Авен-сюр-Эльпа возглавляет Себастьен Сеген (Sébastien Seguin). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский блок одержал победу в 1-м туре, получив 51,14 % голосов.

Знаменитые уроженцы 
 Бушар д’Авен (1182—1244), имперский рыцарь, каноник собора Святого Петра в Лилле

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Нор — Па-де-Кале
Супрефектуры Франции